

Rustenburg, ville de la province du Nord-Ouest

Rustenburg, village de la commune de Koggenland, en Hollande-Septentrionale